Алис може да се отнася за:

 Алис (Тексас), град в Тексас, Съединените щати
 Алис (Южноафриканска република), град в Южноафриканската република
 Алис (филм, 1990), филм на Уди Алън от 1990 година